Scyzoryki – festiwal artystyczny połączony z wręczaniem nagród organizowany w Kielcach. Historia sięga roku 1995 kiedy to Krzysztof KASA Kasowski wręczył statuetki po raz pierwszy. Festiwal jest współtworzony przez muzyka Łukasza Sobieraja, producenta muzycznego Pawła Szcześniaka pod szyldem Fundacji Scyzoryki wraz z „Echem Dnia”..

Początkowo był to festiwal czysto muzyczny, dziś to także siedem innych dziedzin artystycznych - Film, Fotografia (temat: Moja niepodległa), Kabaret, Literatura, Sztuki plastyczne, Teatr i Taniec. Są też muzyczne kategorie ogólnopolskie, do których w poprzednich latach zgłaszali się znakomici polscy muzycy znani z różnych programów telewizyjnych.. O tym, kto wygra w każdej z kategorii, decydują po połowie punkty z głosowania SMS i jury.. W 2018 pula nagród, dla laureatów, wynosiła ponad 20 tysięcy złotych.

Przypisy 

Festiwale w Polsce